Amadeus VII van Savoye bijgenaamd de Rode Graaf (Chambéry, 24 februari 1360 - Ripaille, 1 november 1391) was van 1383 tot aan zijn dood graaf van Savoye. Hij behoorde tot het huis Savoye.

Levensloop
Amadeus VII was de enige overlevende zoon van graaf Amadeus VI van Savoye en Bonne van Bourbon, dochter van hertog Peter I van Bourbon. Als bondgenoot van koning Karel VI van Frankrijk vocht Amadeus in zijn jonge jaren aan diens zijde in het graafschap Vlaanderen. 

In 1383 volgde hij zijn vader op als graaf van Savoye. De om zijn vader rouwende Amadeus ging vanaf dan steeds in het zwart gekleed. Koning Karel VI van Frankrijk dwong Amadeus om tijdens veldtochten vuurrode kledij te dragen, omdat dit volgens Karel beter bij zijn moedigheid paste. Hij kreeg hierdoor als bijnaam de Rode Graaf.  

In 1388 legde de stad Nice haar lot in Amadeus' handen. Hierdoor kon hij het graafschap Savoye uitbreiden tot aan de Middellandse Zee. In 1391 stierf Amadeus VII nadat hij tijdens de jacht van zijn paard was gevallen. Hij gold als een van de voorbeeldigste vorsten uit de 14e eeuw.

Huwelijk en nakomelingen
Op 18 januari 1377 huwde Amadeus VII met Bonne van Berry (1365-1435), dochter van hertog Jan van Berry, een broer van koning Karel V van Frankrijk. Ze kregen drie kinderen:
 Amadeus VIII (1383-1451), graaf en hertog van Savoye, werd daarna tegenpaus Felix V
 Bonne (1388-1432), huwde in 1402 met heer Lodewijk van Piëmont
 Johanna (1392-1460), huwde in 1411 met markgraaf Johan Jacobus van Monferrato

Voorouders 

Graaf van Savoye
Huis Savoye
Persoon in de 14e eeuw